Агільку́р, Аґількур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 31 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 377,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Агількур на сайті французького Національного інституту географії
 Агількур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Агількур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена